Cauberg Cyclocross 2013 (februari)
 Cauberg Cyclocross 2013 (oktober)